Ви́ктор Бра́ун Ро́хас (, 7 марта 1927 — дата смерти неизвестна) — боливийский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1950 года.

Карьера

Клубная 
Виктор Браун играл за клуб «Литораль» из столицы Боливии.

В сборной 
В составе сборной был на чемпионате мира 1950 года в Бразилии, но на поле не выходил. Принимал участие в ЧЮА-1953, а также в Отборочном турнире к ЧМ-1958.

Итого: 16 матчей / 1 гол; 6 побед, 3 ничьих, 7 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net 
 Профиль на сайте Ceroacero
 Матчи Виктора Брауна за сборную Боливии 
 Bolivia — International Results 

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Литораль» Ла-Пас